Schorheid, een stemafwijking
 Kwelder, een landvorm